Darko Kostić ist der Name folgender Personen:

* Darko Kostić (Basketballspieler) (* 1978), serbisch-griechischer Basketballspieler und -trainer 
 Darko Kostić (Designer) (* 1980), serbischer Modedesigner